Нигерия впервые приняла участие в летних Олимпийских играх в 1952 году в Хельсинки и с тех пор выступала на всех летних Олимпийских играх, кроме Игр в Монреале в 1976 году. В зимних Олимпийских играх нигерийские спортсмены впервые приняли участие в 2018 году.

За время выступления на Олимпийских играх Нигерия завоевала 24 олимпийские медали: 3 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых. Больше всего медалей нигерийские спортсмены завоевали в соревнованиях по лёгкой атлетике, боксу и футболу.

Национальный олимпийский комитет Нигерии был образован в 1951 году.

Медальный зачёт

Медали на летних Олимпийских играх

Медали по видам спорта

См.также
Список знаменосцев Нигерии на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика на Sports-reference.com 
 Нигерия на официальном сайте Олимпийского движения